Ла Сабанета има више значења:

 Ла Сабанета, Танке Кундо (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Сабанета (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сабанета, Лусиндо Санчез Ернандез (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сабанета, Колонија Адолфо Руиз Кортинес (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сабанета (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику